On appelle ver de la grappe les larves (chenilles) de plusieurs espèces de lépidoptères, ravageurs de la vigne :
 Cochylis de la vigne (Eupoecilia ambiguella) ;
 Eudémis de la vigne (Lobesia botrana) ; 
 Petite tordeuse de la grappe (Argyrotaenia ljungiana).

Insecte parasite (nom vernaculaire)
Chenille de lépidoptère (nom vernaculaire)
Ver
Nom d'insecte ambigu
Insecte ravageur de la vigne